

Étymologie

Personnalités 

 Alfred Naccache (1887-1978), homme d'Etat libanais
 Anis Naccache (1948-2021), activiste libanais
 David Naccache (1967-), cryptologue français
 Edgard Naccache (1917-2006), peintre, tunisien
 Emmanuel Naccache (?-), cinéaste et réalisateur, français
 George Naccache (?-), journaliste et homme politique, libanais
  (1939-), écrivain et homme politique tunisien
 Jacqueline Nacache (1953-), critique de cinéma, française
 Jalaleddine Naccache (1910-1989), poète et écrivain, tunisien
 Lionel Naccache (1969-), neurologue français
 Nathan Naccache (1997-), écrivain français

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme libanais
Patronyme séfarade
Patronyme tunisien